Сергей Александрович Вехтев (; ) — белорусский футболист, тренер.

Клубная карьера 
Начинал карьеру в составе витебского КИМа (позже клуб носил названия «Двина», «Локомотив-96», «Локомотив», «Витебск»). В 1995 году перешёл в немецкую «Боруссию» Дортмунд, но не сумел закрепиться в её составе. В 2000 году окончательно вернулся в Белоруссию, играл в разных клубах Высшей и Первой лиг. Закончил профессиональную карьеру в 2006 году в составе «Витебска», но позже ещё иногда появлялся на поле (в 2009 и 2013 годах).

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Белоруссии состоялся 30 января 1993 года в товарищеском матче против сборной Перу. Всего за сборную Вехтев провёл 4 матча.

Карьера тренера 
С 2007 года стал работать в тренерском штабе «Витебска». Помогал главному тренеру Юрию Коноплеву, несколько раз вместе с ним оставлял клуб и возвращался в него. В июле 2014 года был назначен сначала исполняющим обязанности, а скоро и главным тренером «Витебска». Вместе с Вехтевым витебский клуб занял третье место в Первой лиге 2014 и по итогам стыковых матчей с могилевском «Днепром» вернулся в Высшую лигу.

В декабре 2014 года стало известно, что Вехтев останется главным тренером «Витебска» в сезоне 2015. В начале сезона команда шла в середине таблицы, однако позже получила восьмиматчевую серию без побед и опустилась на последнюю строчку. 7 июля 2015 года, после домашнего поражения от «Минска» (0:4), Вехтев подал в отставку.

В августе 2018 года стал главным тренером «Орши». По окончании сезона 2019 покинул должность.

В январе 2021 года стал главным тренером женской команды «Витебск».

В сентябре 2021 года возглавил российский клуб «Пересвет» Домодедово из второго дивизиона ФНЛ. В сентябре 2022 года стал главным тренером «Электрона» из Великого Новгорода.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2001
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1992/93, 1994/95
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 1993/94
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1997/98, 2000/01

Примечания

Ссылки 
 Давно не слышали о вас. Сергей Вехтев

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Ухань Гуаньгу»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Торпедо» Могилёв
Игроки ФК «Мясокомбинат» Витебск
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Витебск»
Тренеры ФК «Орша»
Тренеры ФК «Пересвет»
Тренеры ФК «Электрон» Великий Новгород